Борне (Франція)
 Борне (Нідерланди)